Дел Рио има више значења:
 Дел Рио (Калифорнија)
 Дел Рио (Тексас)